Holenderskie Tourist Trophy 2002 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 czerwca 2002 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2002
Holenderskie Tourist Trophy
2002 w Holandii